Praesens ist das Cognomen folgender Personen:

Siehe auch
Präsens